Anisolabis är ett släkte av tvestjärtar. Anisolabis ingår i familjen Carcinophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvestjärtar
Anisolabis